Amerikai Egyesült Államok
 Wildwood (Chicago)
 Wildwood (Florida)
 Wildwood (Georgia)
 Wildwood (Illinois)
 Wildwood (Indiana)
 Wildwood (Kalifornia)
 Wildwood (Kentucky)
 Wildwood (Minnesota)
 Wildwood (Missouri)
 Wildwood (New Hampshire)
 Wildwood (New Jersey)
 Wildwood (Clackamas megye, Oregon)
 Wildwood (Lane megye, Oregon)
 Wildwood (Pennsylvania)
 Wildwood (Roanoke, Virginia)
 Wildwood (Washington)
 Wildwood (Wisconsin)
 Ausztrália
 Wildwood (Victoria)
 Kanada
 Wildwood (Alberta)
 Wildwood (Calgary)
 Wildwood (Saskatoon)
Zene
 Wildwood, Merzbow-album